Dewey Martin se poate referi la:
Dewey Martin (muzician) (1940–2009), baterist/solist cel mai bine cunoscut pentru asocierea sa cu trupa Buffalo Springfield
Dewey Martin (actor) (n. 1923), actor american de film și televiziune